

Арсенал (Киев) 
 Команда «Арсенал» (Киев) после 13-го тура снялась с соревнований, результаты матчей с её участием аннулированы.

Волынь (Луцк) 
 В таблице приведены данные с учётом аннулированного матча против команды «Арсенал» (Киев)

Ворскла (Полтава) 
 В таблице приведены данные с учётом аннулированного матча против команды «Арсенал» (Киев)

Говерла (Ужгород) 
 В таблице приведены данные с учётом аннулированного матча против команды «Арсенал» (Киев)

Динамо (Киев) 
 В таблице приведены данные с учётом аннулированного матча против команды «Арсенал» (Киев)

Днепр (Днепропетровск) 
 В таблице приведены данные с учётом аннулированного матча против команды «Арсенал» (Киев)

Заря (Луганск) 
 В таблице приведены данные с учётом аннулированного матча против команды «Арсенал» (Киев)

Мариуполь 
 В таблице приведены данные с учётом аннулированного матча против команды «Арсенал» (Киев)

Карпаты (Львов) 
 В таблице приведены данные с учётом аннулированного матча против команды «Арсенал» (Киев)

Металлист (Харьков) 
 В таблице приведены данные с учётом аннулированного матча против команды «Арсенал» (Киев)

Металлург (Донецк) 
 В таблице приведены данные с учётом аннулированного матча против команды «Арсенал» (Киев)

Металлург (Запорожье)

Севастополь 
 В таблице приведены данные с учётом аннулированного матча против команды «Арсенал» (Киев)

Таврия (Симферополь) 
 В таблице приведены данные с учётом аннулированного матча против команды «Арсенал» (Киев)

Черноморец (Одесса) 
 В таблице приведены данные с учётом аннулированного матча против команды «Арсенал» (Киев)

Шахтёр (Донецк) 
 В таблице приведены данные с учётом аннулированного матча против команды «Арсенал» (Киев)

Арбитры

Ссылки 
 Официальный сайт Премьер-лиги Украины

Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Футбол на Украине в сезоне 2013/2014